Laima Vaikule (n. 31 martie 1954, Cēsis, RSS Letonă) este o actriță și cântăreață letonă.

Discografie 
 1987 — Песни на стихи Ильи Резника - Вернисаж
 1992 — Я за тебя молюсь
 1993 — Laima Tango
 1993 — Ах, вернисаж, ах, вернисаж! (cu Valeri Leontiev)
 1994 — Милый, прощай!
 1996 — Я вышла на Пикадилли
 1996 — Viss nāk un aiziet...
 1998 — Латинский квартал
 1999 — Зеркало
 2000 — Лучшие песни
 2002 — Имена на все времена
 2005 - О чём играет пианист?
 2013 - Atkal mājās

Filmografie
 1979 — Инспектор Гулл — (cântăreața din bar)
 1980 — Братья Рико — (cântăreața)
 1985 — Танцы на крыше
 1991 — В русском стиле — (Anna)
 1997 — Старые песни о главном 2 — (pani Laima)
 1998 — Военно-полевой романс
 1998 — Старые песни о главном 3
 2001 — Женское счастье
 2001 — Старые песни о главном. Постскриптум
 2003 — Снежная королева — (musical; Alba ca Zăpada)
 2004 — Дом у солёного озера
 2007 — Очень новогоднее кино, или Ночь в музее
 2009 — Красная шапочка — (musical; mama scufiței Roșii)

Note

Legături externe
 Site oficial
 Blog pe site-ul oficial
 
 Вайкуле Лайма Станиславовна // russiandvd.com
 Персона. Лайма Вайкуле. // zvuki.ru
 Биография Лаймы Вайкуле // artists.contigroup.ru 
 Лайма Вайкуле в передаче «Успех» на радио «Эхо Москвы», 11 июня 2007 года // echo.msk.ru

Letoni în viață
Actori letoni
Cântăreți letoni
Actori sovietici
Cântăreți sovietici